Guardian - banda estadunidense
The Guardian - jornal britânico
 The Guardian (1990) - filme de terror dirigido por William Friedkin
 The Guardian (2006) - filme com Ashton Kutcher e Kevin Costner
The Guardian (telessérie) - estrelada por Simon Baker

Desambiguação